Села:
 Сатанівка — Хмельницька область, Городоцький район
 Сатанівка — Черкаська область, Монастирищенський район